Велька-Нешавка:
 Велька-Нешавка — деревня в гмине Велька-Нешавка Торуньского повята Куявско-Поморского воеводства на севере Польши.
 Велька-Нешавка — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Торуньский повят, Куявско-Поморское воеводство.